Sportovní klub Přibyslav je český fotbalový klub z města Přibyslav, hrající od sezóny 2013/14 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1930 pod názvem SK Přibyslav.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Přibyslav.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1930 – SK Přibyslav (Sportovní klub Přibyslav)
 1942 – AFK Přibyslav (Atletický fotbalový klub Přibyslav)
 1948 – TJ Sokol Přibyslav (Tělovýchovná jednota Sokol Přibyslav)
 1949 – TJ ÚMEZ Přibyslav (Tělovýchovná jednota Ústředí pro mechanisaci zemědělství Přibyslav)
 1950 – TJ Agrostroj Přibyslav (Tělovýchovná jednota Agrostroj Přibyslav)
 1951 – TJ Dynamo Přibyslav (Tělovýchovná jednota Dynamo Přibyslav)
 197? – TJ Sokol Přibyslav (Tělovýchovná jednota Sokol Přibyslav)
 199? – SK Přibyslav (Sportovní klub Přibyslav)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Přibyslav
Přibyslav
Organizace v Přibyslavi
Sport v Přibyslavi
Sportovní kluby v okrese Havlíčkův Brod